Baeza bezeichnet:

 Baeza, eine spanische Stadt
 Baeza (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Baeza (Ecuador), eine ecuadorianische Stadt

Baeza ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Baeza (* 1938), mexikanischer Fußballspieler
 Elgar Baeza (* 1939), uruguayischer Fußballspieler
 Emilio Sotomayor Baeza (1826–1894), chilenischer Kommandant in der Schlacht von Dolores
 Ernesto Baeza Michelsen, chilenischer Generalmajor
 Ezequiel Baeza (* 1944), chilenischer Marathonläufer
 Gaspar de Baeza (1540–1569), Jurist und Schriftsteller
 Héctor González Baeza (* 1986), spanischer Straßenradrennfahrer
 Jaime Baeza (* 1962), chilenischer Fußballspieler
 Jean Baeza (1942–2011), französisch-algerischer Fußballspieler
 Miguel Baeza (* 2000), spanischer Fußballspieler
 Paloma Baeza (* 1975), britische Schauspielerin